Trulucent bezeichnet

als HMS Truculent mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy, so: 
HMS Truculent (1916), einen Zerstörer der Yarrow-Klasse.
HMS Truculent (P315), ein U-Boot der Taciturn-Klasse